Der Brynäs IF ist ein 1912 gegründeter Sportverein aus der schwedischen Stadt Gävle, der vor allem für seine 1939 gegründete Eishockeymannschaft bekannt ist. Diese wurde bisher 13-mal schwedischer Meister der Herren, zuletzt 2012.

Das Eishockeyteam der Herren stand zudem neunmal im Finale der Elitserien. Die Heimarena Gavlerinken Arena wurde 2006 erbaut und fasst 8.292 Zuschauer. Berühmteste Exspieler sind der ehemalige NHL-Superstar Börje Salming und Mats Näslund, der ebenfalls erfolgreich in der NHL aktiv war.

Die Herrenfußballmannschaft ist weniger erfolgreich, jedoch wurde sie 1925 schwedischer Landesmeister. Die Mannschaft verpasste seinerzeit dennoch die Qualifikation zur Allsvenskan, in der sie 1974 für eine Saison spielte, aus der sie aber mit nur zwei Siegen sofort wieder abstieg.

Spieler

Vereinsinterne Rekorde 
Enthalten sind sämtliche Vorrunden- und Play-off-Spiele.

Saison

Insgesamt

Gesperrte Trikotnummern 
 #6 – Tord Lundström (neunfacher schwedischer Meister)
 #26 – Anders Huss

Zudem wurden Lennart Johansson und Håkan Wickberg besonders geehrt, ohne dass ihre Trikotnummern gesperrt wurden.

Bekannte ehemalige Spieler

Trainer

Weblinks 
 Website der Männer-Eishockeyabteilung
 Website der Frauen-Eishockeyabteilung
 Website der Fußballabteilung

 
Schwedischer Fußballverein
Schwedischer Eishockeyclub
Gegründet 1912